Салву () — португальська власна назва.

Топоніми

Порту-Салву — парафія.